Comanca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Comanca (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Comanca (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea